Amphitetranychus är ett släkte av spindeldjur som beskrevs av Zacher 1920. Amphitetranychus ingår i familjen Tetranychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spindeldjur
Amphitetranychus